Сезон 1969-70 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 39-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону уперше став «Кальярі», для якого цей «скудетто» лишається допоки єдиним в історії клубу.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1969-70 Серії A став гравець клубу-чемпіона «Кальярі» Луїджі Ріва, який відзначився 21 забитими голом, повторивши таким чином свій гольовий здобуток попереднього сезону.

Чемпіони70 
Футболісти «Кальярі», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Енріко Альбертозі
 Комунардо Нікколаї
 Маріо Мартірадонна
 Джуліо Дзіньйолі
 Анджело Доменгіні
 П'єрлуїджі Чера
 Нене
 Джузеппе Томазіні
 Рыккіотті Греатті
 Луїджі Ріва
 Серджо Горі
 Марыо Бруньєра
 Тренер: Манліо Скопіньйо

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1969-1970 на RSSSF  

1969-70
1969 у футболі
1970 у футболі